Борки — деревня в Истринском районе Московской области России, входит в сельское поселение Ивановское. Население —  чел. ().

Деревня расположена со стороны правого берега реки Истры — примерно в трёх километрах от неё. Ближайшая деревня — Красновидово.
В деревне прежде была помещичья усадьба — от неё сохранился небольшой пруд с островком.
В деревне есть несколько родников — они дают начало , длиной 4 километра, которая огибает деревню Борисково с западной стороны и впадает в реку Истру.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Истра